3 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego Poznań
 3 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego (LWP)